Ardatow (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Ardatow (Mordwinien), Stadt in der Republik Mordwinien, früher Gouvernement Simbirsk
 Ardatow (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod, ehemals Stadt in Gouvernement Nischni Nowgorod

Siehe auch:
 Ardatowo (Begriffsklärungsseite)